Mulholland ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Mulholland (1921–2010), britischer Schauspieler
 Greg Mulholland (* 1970), britischer Politiker
 Jim Mulholland (* um 1950), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler
 John Mulholland (1898–1970), US-amerikanischer Zauberkünstler
 Mike Mulholland, Spezialeffektkünstler 
 Rob Mulholland (* 1962), schottischer Bildhauer, Industriedesigner und Möbelbauer
 Rosa Mulholland, (1841–1921), irische Schriftstellerin
 Siân Mulholland, australische Radsporttrainerin und Radsportlerin
 Terry Mulholland (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tracy Mulholland, US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin 
 William Mulholland (1855–1935), irisch-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 Milholland
 Mulholland Drive